Buretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Buretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Buretjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661413-128140), sjö i Årjängs kommun,  (6,21 ha)
Buretjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661488-128304), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Burtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn